Список книг научно-популярной серии «Археологические памятники Крыма», посвящённых уникальным археологическим памятникам, расположенным на территории Крымского полуострова. Серия выходила с 1971 по 1993 год в Симферополе в издательстве «Таврия».

История издания и характеристика 

В 1971 году в Симферопольском книжном издательстве «Крым» (впоследствии — «Таврия») вышла в свет небольшая книга «Шаг в неведомое», с которой и начался выпуск научно-популярной серии об археологических памятниках Крымского полуострова. Основная часть серии, которая включает 15 книг была изданы в период с 1971 по 1978 год включительно.Через 11 лет, в 1989 году издательство возобновило выпуск научно-популярных книг серии, вторая часть серии имела обновлённый дизайн. Последней книгой вышедшей в серии стала «Крепость драгоценностей Кырк-Ор», завершившая издательский цикл в 1993 году.  Она имеет чуть больший формат, в отличие от всех предшествующих её книг серии. 

Авторский коллектив серии составили как местные краеведы-энтузиасты, так и профессиональные историки и археологи, ведущие специалисты СССР в своих направлениях, такие как Аскольд Щепинский, Элла Соломоник. За исключением нескольких последних книг, серия была издана под общей редакцией редакцией члена-корреспондента Академии наук УССР Сергея Николаевича Бибикова.

Редактором от издательства «Таврия» выступил старший редактор краеведческой литературы издательства, историк и филолог Сосновский Святослав Казимирович.

Несмотря на свой небольшой объем на страницах книг серии изложен значительный фактический материал. Он дан простым и понятным языком, без излишнего привлечения специальной научной терминологии.

Признание 
Первая часть серии «Археологические памятники Крыма» (15 книг, 1971—1978 годы) получила диплом II степени Всесоюзного конкурса общества «Знание» на лучшую научно-популярную книгу.

Отдельные авторы серии, например О. И. Домбровский, также становились становились лауреатами Всесоюзных конкурсов на лучшие произведения научно-популярной литературы Всесоюзного общества "Знание".

Книги серии 
1971
  (о росписях Таш-Аира близ Бахчисарая)
  (обл.)

1972
  (обл.)
  (обл.)

1973
  (обл.)
  (обл.)

1974
  (обл.)
  (обл.)

1975
  (обл.)
  (обл.)

1976
  (обл.)
  (обл.)

1977
  (обл.)
  (обл.) (книга посвящена древнейшим памятникам Крыма, прежде всего археологическому комплексу Белой скалы (Ак-Кая) неподалеку от Белогорска)

1978
  (обл.)

1989
  (обл.)

1990
 
  (обл.)

1992
  (обл.)

1993
  (обл.)

Примечания

Ссылки 

 Серия "Археологические памятники Крыма" 1971-1993 гг.

Книжные серии
Книги издательства «Таврия»
Книги по археологии
Литература о Крыме